Aardrijkskunde
 Rowland (Derbyshire), plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Rowland (North Carolina), plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Rowland Flat, plaats in de Australische deelstaat Zuid-Australië
 Rowland Heights, plaats in de Amerikaanse staat Californië

Personen met de achternaam Rowland
 Daniel Rowland, Brits-Nederlands violist
 Frank Sherwood Rowland, Amerikaans chemicus
 Henry Augustus Rowland, Amerikaans natuurkundige
 Kelly Rowland, Amerikaans zangeres
 Mark Rowland, Brits atleet
 Oliver Rowland, Brits autocoureur

Zie ook 
 Rowlandson (doorverwijspagina)